Villeneuve ist der Name folgender Orte in der Schweiz:

 die ehemalige Gemeinde Villeneuve FR im Kanton Freiburg, seit 2017 fusioniert mit Surpierre
 die Gemeinde Villeneuve VD im Kanton Waadt

Villeneuve ist der Name zahlreicher Gemeinden in Frankreich:

 Villeneuve (Ain) im Département Ain
 Villeneuve (Alpes-de-Haute-Provence) im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Villeneuve (Ariège) im Département Ariège
 Villeneuve (Aveyron) im Département Aveyron
 Villeneuve (Gironde) im Département Gironde
 Villeneuve (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme
 Villeneuve-au-Chemin im Département Aube
 Villeneuve-d’Allier im Département Haute-Loire
 Villeneuve-d’Amont im Département Doubs
 Villeneuve-d’Ascq im Département Nord
 Villeneuve-d’Aval im Département Jura
 Villeneuve-de-Berg im Département Ardèche
 Villeneuve-de-Duras im Département Lot-et-Garonne
 Villeneuve-de-la-Raho im Département Pyrénées-Orientales
 Villeneuve-de-Marc im Département Isère
 Villeneuve-de-Marsan im Département Landes
 Villeneuve-d’Entraunes im Département Alpes-Maritimes
 Villeneuve-de-Rivière im Département Haute-Garonne
 Villeneuve-d’Olmes im Département Ariège
 Villeneuve-du-Latou im Département Ariège
 Villeneuve-du-Paréage im Département Ariège
 Villeneuve-en-Montagne im Département Saône-et-Loire
 Villeneuve-Frouville im Département Loir-et-Cher
 Villeneuve-la-Comptal im Département Aude
 Villeneuve-la-Comtesse im Département Charente-Maritime
 Villeneuve-la-Dondagre im Département Yonne
 Villeneuve-la-Garenne im Département Hauts-de-Seine
 Villeneuve-la-Guyard im Département Yonne
 Villeneuve-la-Lionne im Département Marne
 Villeneuve-l’Archevêque im Département Yonne
 Villeneuve-la-Rivière im Département Pyrénées-Orientales
 Villeneuve-le-Comte im Département Seine-et-Marne
 Villeneuve-Lécussan im Département Haute-Garonne
 Villeneuve-le-Roi im Département Val-de-Marne
 Villeneuve-lès-Avignon im Département Gard
 Villeneuve-les-Bordes im Département Seine-et-Marne
 Villeneuve-lès-Bouloc im Département Haute-Garonne
 Villeneuve-les-Cerfs im Département Puy-de-Dôme
 Villeneuve-lès-Charnod im Département Jura
 Villeneuve-les-Corbières im Département Aude
 Villeneuve-les-Genêts im Département Yonne
 Villeneuve-lès-Lavaur im Département Tarn
 Villeneuve-lès-Montréal im Département Aude
 Villeneuve-les-Sablons im Département Oise
 Villeneuve-Loubet im Département Alpes-Maritimes
 Villeneuve-Minervois im Département Aude
 Villeneuve-Renneville-Chevigny im Département Marne
 Villeneuve-Saint-Denis im Département Seine-et-Marne
 Villeneuve-Saint-Georges im Département Val-de-Marne
 Villeneuve-Saint-Germain im Département Aisne
 Villeneuve-Saint-Nicolas im Département Eure-et-Loir
 Villeneuve-Saint-Salves im Département Yonne
 Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte im Département Marne
 Villeneuve-sous-Charigny im Département Côte-d'Or
 Villeneuve-sous-Dammartin im Département Seine-et-Marne
 Villeneuve-sous-Pymont im Département Jura
 Villeneuve-sur-Allier im Département Allier
 Villeneuve-sur-Auvers im Département Essonne
 Villeneuve-sur-Bellot im Département Seine-et-Marne
 Villeneuve-sur-Cher im Département Cher
 Villeneuve-sur-Conie im Département Loiret
 Villeneuve-sur-Fère im Département Aisne
 Villeneuve-sur-Lot im Département Lot-et-Garonne
 Villeneuve-sur-Verberie im Département Oise
 Villeneuve-sur-Vère im Département Tarn
 Villeneuve-sur-Yonne im Département Yonne
 Villeneuve-Tolosane im Département Haute-Garonne
 Pessat-Villeneuve im Département Puy-de-Dôme

— weitere Orte in Frankreich:

 Villeneuve, Ortschaft in der Gemeinde Crozet im Département Ain

Villeneuve ist der Name folgender Orte in Italien:

 Villeneuve (Aostatal) im Aostatal

Villeneuve ist der Name folgender Orte in Kanada:

 Villeneuve (AB): Weiler nordwestlich von Edmonton, Alberta, Kanada

Villeneuve ist der Name eines Verwaltungsgebietes in Frankreich:

 Arrondissement Villeneuve-sur-Lot im Département Lot-et-Garonne

Villeneuve ist der Familienname folgender Personen:

 Anne M. Villeneuve (* 1959), US-amerikanische Entwicklungsbiologin und Genetikerin
 Charles de Villeneuve de Vence († 1702), französischer Bischof
 Comte Jean de Villeneuve-Esclapon (1860–1943), französischer Schachspieler und -komponist
 Émilie de Villeneuve (1811–1854), französische Ordensgründerin
 Denis Villeneuve (* 1967), kanadischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Gabrielle-Suzanne de Villeneuve (1685–1755), französische Schriftstellerin
 Gilles Villeneuve (1950–1982), kanadischer Rennfahrer
 Hélion de Villeneuve (~ 1270–1346), provencalischer Großmeister der Johanniter
 Jacques Villeneuve (* 1971), kanadischer Rennfahrer
 Jacques Villeneuve senior (* 1953), kanadischer Rennfahrer
 Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve (1883–1947), kanadischer Erzbischof
 Jérôme Pétion de Villeneuve (1756–1794), französischer Revolutionär
 Joachim Faiguet de Villeneuve (1703–1781), französischer Ökonom und Enzyklopädist
 Johanna Emilia de Villeneuve (1811–1854), französische Ordensgründerin und Heilige
 Joseph-Octave Villeneuve (1836–1901), kanadischer Politiker
 Julien Vallou de Villeneuve (1795–1866), französische Fotograf
 Louis Villeneuve (1889–1969), französischer Automobilrennfahrer
 Norman Marshall Villeneuve (* 1938), kanadischer Jazzmusiker
 Pierre de Villeneuve (1763–1806), französischer Vizeadmiral
 Sophie Villeneuve (* 1969), französische Skilangläuferin

Villeneuve ist der Name folgender Unternehmen:

 Villeneuve (Automarke), ehemaliger französischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 Villeneuve du Temple, siehe Temple (Paris)
 La Villeneuve
 La Neuveville